Обозначение ЗДП:

 ЗДП — серия советских подрывных запалов замедленного действия накольного типа 
 ЗДП (от Зажигательно-Дымовой Патрон) — зажигательный инженерный боеприпас, состоявший на вооружении ВС СССР  

Может также означать аббревиатуру:
 ЗДП — затвор дисковый поворотный